John Cottam (1867-1897) – crickettista australiano
 John Cottam (1950) – calciatore inglese